Edward Kowalczyk (1905–1978) – polski aktor
 Edward Kowalczyk (1924–2000) – polski inżynier, minister w czasach PRL
 Edward Kowalczyk (ur. 1971) – wokalista zespołu LIVE

en:Edward Kowalczyk